Bežmeka ston
gažul (zračna struja), noćna zračna struja koja se s Vidove gore za ljetnih noći spušta u postirsku luku
Veli Gažul, gora na Braču (707 mnv)
Moli Gažul, gora na Braču  (596 mnv)
Podgažul, visoravan na Braču

Izvori